Afar hace referencia a varios artículos:

Cultura
Pueblo afar, etnia africana.
Idioma afar, lengua de la etnia afar.

Lugares
Afar, región de Etiopía.
Depresión de Afar, que ocupa zonas de Yibuti, Etiopía y Eritrea.